Mason

См. также 
Мейсон